Насрула Асадулаевич Насрулаев (17 февраля 1948 или 9 августа 1946, Бамматюрт, Дагестанская АССР, СССР) — советский борец вольного стиля.

Чемпион мира 1974 года, чемпион Европы 1973 года, серебряный призёр чемпионата мира 1973 года, обладатель Кубка мира 1975 года, чемпион СССР 1970-74 годы, обладатель Кубка СССР 1971 года, чемпион Спартакиады РСФСР 1971 года, чемпион РСФСР 1970—1973 годов, многократный призёр международных турниров. Выступал в категории до 68 кг. Заслуженный мастер спорта СССР (1974). В 1972 году был в планах сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, однако на последних сборах перед Олимпиадой Насрула Насрулаев травмировался и на игры отправился Руслан Ашуралиев. С 2001 года работал председателем совета оборонной спортивно-технической организации Дагестана при министерстве по физической культуре и спорту.

Личная жизнь 
По национальности — кумык. Старший брат Аминулы Насрулаева. Окончил Дагестанский педагогический институт.

Примечания

Ссылки 
  (результаты перепутаны с результатами его старшего брата Аминулы)
 Список чемпионов мира и олимпийских игр по вольной борьбе
 Фото
 Музей Борьбы. Чемпионаты мира

Чемпионы Европы по вольной борьбе
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы СССР по вольной борьбе
Выпускники Дагестанского педагогического университета
Обладатели Кубка СССР по борьбе
Обладатели Кубка мира по борьбе
Спортивные функционеры СССР